Цей список є списком видів ссавців, записаних на території Об'єднаних Арабських Еміратів. 

Із 48 зазначених в таблиці видів, 2 перебувають під загрозою зникнення, 6 є уразливими, 4 перебувають в близькому до уразливого стані.

Наступні теги використовуються для виділення охоронного статусу кожного виду за оцінками МСОП:

Список

Джерела 
 Складений за допомогою розширеного пошуку на вебсайті МСОП

Об'єднані Арабські Емірати
Ссавці ОАЕ
Списки:Об'єднані Арабські Емірати